Дударь — фамилия.
 Дударь, Алесь (настоящее имя Александр Александрович Дайлидович; 1904—1937) — советский поэт, критик, романист, переводчик. 
 Дударь, Афанасий Наумович (1924—1976) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 
 Дударь, Дмитрий Николаевич (род. 1991) — белорусский футболист, вратарь брестского «Динамо».

См. также 
 Дударев
 Дударевский